Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2020 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Dominic Thiem je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2020